Bukwa (district), een district in het oosten van Oeganda
 Bukwa (stad), de hoofdplaats van het Oegandese district Bukwa